Termin -{MPAO}- ima više značenja.
 N1-acetilpoliamin oksidaza, enzim
 Poliamin oksidaza (formira propan-1,3-diamin), enzim